ISO 3166-2:MK is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Noord-Macedonië.

De gegevens werden tot op 13 maart 2019 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 71 gemeenten - municipality (en) / municipalité (fr) / opština (mk) – gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat MK voor Noord-Macedonië, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer (met voorloopnullen).

Codes

Zie ook 
 Lijst van gemeenten in Noord-Macedonië
 .mk

2:MK
Geografie van Noord-Macedonië